Шанель Схеперс (; родилась 13 марта 1984 года в Гаррисмите, ЮАР) — южноафриканская теннисистка; победительница двух турниров WTA (один — в одиночном разряде); полуфиналистка одного турнира Большого шлема в парном разряде (Уимблдон-2013).

Общая информация 
Родителей Шанель зовут Пит и Ники. У уроженки Харрисмита есть брат — Жозуа.

Приходу Шанель в теннис поспособствовала мать. Позже Схеперс активно пользовалась в тренировочном процессе помощью соотечественницы Лизель Хубер и её мужа. Во время длительных визитов в Северную Америку и до своего обустройства в США южноафриканка останавливалась на ранчо семейства Хубер в Хьюстоне.

10 ноября 2012 года Шанель вышла замуж за своего тренера Роджера Андерсона.

Во время матча Шанель предпочитает действовать у задней линии.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (2)

Победы (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (19)

Победы (12)

Поражения (7)

Финалы турниров WTA в парном разряде (5)

Победы (1)

Поражения (4)

Финалы турниров ITF в парном разряде (36)

Победы (20)

Поражения (16)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 

 
 
 

 Интервью сайту WTA 

Теннисисты ЮАР